Preusmjeri Nacrt:STM Kargu